El término Tamán puede referirse a:

 Tamán, stanitsa del krai de Krasnodar de Rusia.
 Bahía de Tamán, bahía sobre el estrecho de Kerch.
 Península de Tamán, península del krai de Krasnodar en frente de la península de Kerch.
 Port Tamán, puerto situado al sur de Tamán.
 «Тамань» — historia de Lermontov, incluida en la novela Un héroe de nuestro tiempo.
 Idioma taman, lengua austronesia de Borneo.
 Taman (Nepal), villa nepalí.
 Taman (Togo), nombre genérico de lugares en Togo.